Near ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Near (* 1942), US-amerikanischer Komponist und Kirchenmusiker
 Holly Near (* 1949), US-amerikanische Sängerin

NEAR ist die Abkürzung für:
 Near Earth Asteroid Rendezvous, eine US-amerikanische Raumsonde, siehe NEAR Shoemaker
 Nicking Enzyme Amplification Reaction, eine biochemische Methode zur Vervielfältigung von DNA

NEAR